Заре́чное или до 1946 года Погост, Погост Заречный () — посёлок городского типа в Варашском районе Ровненской области Украины.

Географическое положение 
Расположен на левом берегу реки Стыр, в 190 км от областного центра Ровно.

История 
Название посёлка восходит от старославянского апеллятива «погост», то есть — «поселение». Территория данной местности была заселена ещё с давних времён. Здесь был обнаружен могильник Зарубинецкой культуры. На правом берегу Стыра напротив посёлка сохранились остатки древнерусских поселений.

Первое упоминание датируется 27 сентября 1480 г. в грамоте польского короля Казимира IV о дозволении минскому купцу Терешкевичу вести в местечке Погост «торговлю водою и сушею» без уплаты пошлины. Эта грамота хранится в Российском государственном архиве древних актов (Москва). Сначала местечко Погост входило в состав Литовского княжества, а после 1413 года — в Великое Княжество Литовское. С 1569 года после создания Речи Посполитой украинские земли были переданы Литвой в управление Польше.

Выгодное месторасположение Погоста, природные условия способствовали развитию сельского хозяйства, ремёсел и торговли. В 1561—1566 гг. тут насчитывалось 6 дворов (20 домов).

С 1545 года местечко принадлежало польской королеве Боне, а до этого было в угодьях польской шляхты — у Полюховичей. Во второй половине 16 века принадлежал Збаражским.

1795—1917 
После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году селение вошло в состав Российской империи.

Погост Зажэчны стал государственным владением. В 1802 г. царь подарил село фельдмаршалу Н. Репнину-Волконскому, который вскоре продал его вместе с поместьем Губином помещику Церпитскому.

По первой всероссийской переписи 1897 года в погосте Зажэчном насчитывалось 108 дворов, 647 жителей, 1 православная церковь и синагога, несколько мельниц и винокуренный завод.

В состав нынешнего Заречного также входит с. Калець. В 19 веке в с. Калець проживало 6 семей. До отмены крепостного права, входящие ныне в состав Заречного, не раз принадлежали разным помещикам и польско-украинской шляхте. В 1806 в имении Муравин, расположенном в то время на территории Заречного, было приписано 124 души (44 тяглых дворов). Кроме того, в состав нынешнего Заречного входит с. Старые Кони.

1918—1991 
В начале 20 века в поселении жило 350 жителей. Действовали еврейский молитвенный дом и православная церковь.

В январе 1918 года здесь была установлена Советская власть, однако уже в феврале 1918 года поселение оккупировали австро-немецкие войска, которые оставались здесь до ноября 1918 года. В дальнейшем селение оказалось в зоне боевых действий гражданской войны. В ходе советско-польской войны Погост заняли польские войска и в соответствии с Рижским мирным договором в 1921—1939 гг. он находился в составе Пинского повята Полесского воеводства Польши, в сентябре 1939 года вошёл в состав СССР.

5 марта 1940 года здесь началось издание районной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны с 1941 до 1944 года селение находилось под немецкой оккупацией.

В 1946 г. Указом Президиума ВС УССР село Погост-Заречный переименовано в Заречное.

7 мая 1959 года Заречное получило статус посёлка городского типа.

В 1972 году здесь действовали речная пристань и маслодельный завод, велись лесозаготовки.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 7187 человек.

Транспорт 
Находится в 65 км от железнодорожной станции Дубровица на линии Сарны — Лунинец.

В посёлке находится конечная станция узкоколейной железной дороги Антоновка — Заречное (на декабрь 2021 года не функционирует).

Примечания 

Посёлки городского типа Ровненской области
Населённые пункты Заречненского района